USS Minnesota ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Minnesota (1855), hölzerne Dampffregatte, in Dienst 1855 bis 1901
 USS Minnesota (BB-22), Schlachtschiff der Connecticut-Klasse, in Dienst 1905 bis 1924
 USS Minnesota (SSN-783), U-Boot der Virginia-Klasse, in Dienst ab 2013